Юрий Рогель (Joeri Rogelj; род. 10 ноября 1980) — бельгийский учёный, специалист в области глобального потепления. Доктор философии, лектор  Имперского колледжа Лондона и сотрудник Международного института прикладного системного анализа (IIASA), прежде сотрудник Потсдамского института изучения климатических изменений. Отмечен Peccei Award (2011) и Piers Sellers Award (2016, первый удостоенный). С 2019 года член Консультативной группы Генерального секретаря ООН по климатологии.

Степень доктора философии по климатологии получил в ETH Zurich, там же являлся постдоком. Также получил две магистерских степени, одну из которых по инженерии, в Лёвенском католическом университете. В 2011 году впервые поступил в IIASA — в качестве участника летней программы для молодых ученых.

Автор более 50 рецензированных публикаций, публиковался в Nature.
Автор спецдоклада МГЭИК «Глобальное потепление на 1,5 °C» (2018).
Ведущий автор Шестого оценочного доклада МГЭИК.

Примечания

Ссылки 
 https://www.imperial.ac.uk/people/j.rogelj
 https://www.iiasa.ac.at/web/home/research/researchPrograms/Energy/Joeri_Rogelj.html
 http://climatecollege.unimelb.edu.au/speaker/joeri-rogelj
 «The next 10 years are critical» — Dr Rogelj, IPCC 1,5 °C Special Report author (28 August 2018)
 Исследования
 A lower limit for future climate emissions (February 24, 2016)
 Models show how to limit global temperature rise to 1,5°C (05 March 2018)
 Greener energy generation alone will not help us reach climate goals (25 June 2018), Clean power is not enough: More action in other sectors needed to meet Paris targets (25 June 2018)
 Lifting the fog on carbon budgets (17 July 2019)
 Shifting the focus of climate-change strategies may benefit younger generations (18 September 2019)

Исследователи глобального потепления
доктора философии по климатологии
персоналии:МГЭИК